Список видів роду вербозілля:

Список, який містить 193 визнаних види роду вербозілля (Lysimachia) з родини мирсінових (Myrsinaceae), складений на основі даних сайту «The Plant List».

Українські назви видів, які містять посилання на авторитетні джерела, є прийнятими українськими назвами.

В кінці списку наведені невизнані види роду Lysimachia, що зустрічаються в україномовних авторитетних джерелах.

Визнані види

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

V

W

Y

Примітки

Посилання 

 Список видів роду Lysimachia на сайті «Vascular Tropicos» Міссурійського ботанічного саду 
 Lysimachia на сайті «International Plant Names Index» 
 Lysimachia на сайті «Plantsystematics» 
 Список видів Lysimachia на сайті Міжнародної ради ботанічних садів з охорони рослин 
 Список видів Lysimachia в базі даних «International Organization for Plant Information» (IOPI) 
 Список видів роду Lysimachia на сайті «Germplasm Resources Information Network» (GRIN) 

 
вербозілля
вербозілля